Franciaország
Saint-Andéol, település Drôme megyében
Saint-Andéol, település Isère megyében